Mužská dvouhra BNP Paribas Open 2019 probíhala v první polovině března 2019. Do singlové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo devadesát šest hráčů, z nichž patnáct se probojovalo z kvalifikace. Obhájcem titulu byl Argentinec Juan Martín del Potro, který před zahájením turnaje odstoupil pro poranění kolena.

Devatenáctiletý Srb Miomir Kecmanović, figurující na 130. příčce žebříčku ATP, se stal prvním teenagerem ve čtvrtfinále turnaje od Novaka Djokoviće a Andyho Murrayho v roce 2007 stejně jako nejníže postaveným čtvrtfinalistou od Iva Karloviće v roce 2011, jemuž tehdy patřila 239. pozice. Kecmanović také v Indian Wells postoupil do čtvrtfinále jako první šťastný poražený kvalifikant od roku 1990.

Vítězem se stal 25letý sedmý nasazený Dominic Thiem, jenž ve finále zdolal švýcarskou turnajovou čtyřku, Rogera Federera, po třísetovém průběhu 3–6, 6–3 a 7–5. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo dvanáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a vůbec první z kategorie Masters, když dvě předchozí finále v této sérii prohrál. Stal se prvním rakouským šampionem turnaje Masters od Thomase Mustera na Miami Masters 1997. Poprvé v kariéře na tvrdém povrchu zdolal hráče z elitní světové trojky a přerušil Federerovu devítizápasovou neporazitelnost. Švýcarský pětinásobný vítěz turnaje prohrál indianwellské finále podruhé za sebou.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

7. sekce

8. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení 
  Ričardas Berankis
  Andrej Rubljov
  Miomir Kecmanović

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2019